111-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 4—5 марта 2017 года на катке Викингскипет в Хамаре (Норвегия). В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции приняли участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые отбирались из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицировался занимающий более высокое место в любом из списков.

Чемпионами мира стали Свен Крамер (в 9 раз) и Ирен Вюст (в 6) раз.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

500 м

5000 м

Положение после 2-х дистанций

1500 м

10 000 м

Итоговое положение

Женщины

500 м

3000 м

Положение после 2-х дистанций

1500 м

5000 м

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Communication No.1876 ISU. .
 Результаты на сайте ИСУ

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Март 2017 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью